Julius Fučík může být:

jméno
 Julius Fučík (1903–1943) – komunistický spisovatel a novinář, popravený nacisty
 Julius Fučík (skladatel) (1872–1916) – hudební skladatel a dirigent vojenských hudeb, strýc novináře Julia Fučíka

ostatní
 Julius Fučík (loď) – československá obchodní loď zakoupená Čínou